Alloa Athletic FC, Schotse voetbalclub
Annan Athletic FC, Schotse voetbalclub
Ardwick Association Football Club, vroegere naam van Manchester City FC
Ashington AFC, Engelse voetbalclub